Thomas King, ou Tom King, est un nom porté par :

Sport 
 Tom King (1835-1888), boxeur anglais ;
 Tom King (né en 1973), skipper australien.

Arts 
 Thomas King (né en 1943), écrivain canadien ;
 Tom King (né en 1968), animateur et scénariste américain ;
 Tom King (né en 1978), écrivain américain.

Politique 
 Tom King (né en 1933), homme politique britannique.